Писнячевский — фамилия украинского происхождения. В основе фамилии лежит слово песня (в украинском языке пісня). Скорее всего, предок человека с такой фамилией любил петь, а возможно, и сам сочинял песни., со временем получил фамилию Писня. Известные носители:

 Писнячевский, Александр Иосифович (1863—1938) — русский медик, врач-психиатр, невролог, нейрогистолог.
 Писнячевский, Дмитрий Петрович (1903—1968) — украинский советский партийный и государственный деятель. Председатель Исполнительного комитета Харьковского областного совета. Депутат Верховного Совета Украинской ССР IV-го созыва. Член ЦК КП Украины.